Евге́ний Ана́ньевич Халде́й (23 марта 1917 — 6 октября 1997) — советский фотограф, военный фотокорреспондент.

Биография 
Евгений Халдей родился в Юзовке (теперь Донецк). Во время еврейского погрома 13 марта 1918 года были убиты его мать и дед, а сам годовалый ребёнок получил пулевое ранение в грудь. Учился в хедере, с 13 лет начал работать на заводе. Первый снимок сделал в 13 лет самодельным фотоаппаратом. С 16 лет начал работать фотокорреспондентом. С 1939 года он корреспондент «Фотохроники ТАСС». Снимал Днепрострой, репортажи об Алексее Стаханове. Представлял редакцию ТАСС на военно-морском флоте во время Великой Отечественной Войны. Все 1418 дней войны он прошёл с камерой «Leica III» от Мурманска до Берлина. Снял Парижское совещание министров иностранных дел, поражение японцев на Дальнем Востоке, конференцию глав союзных держав в Потсдаме, водружение флага над Рейхстагом, подписание акта капитуляции Германии.

На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Евгения Ананьевича. Участвовал в штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Севастополя, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии. Участник съёмок Потсдамской конференции, Парижской конференции и Нюрнбергского процесса. В 1948 году уволен из ТАСС по обвинению в недостаточном образовательном уровне и недостаточной политической грамотности. После смерти Сталина вновь получил доступ на газетные страницы. После войны создал галерею образов фронтовиков в мирном труде. Только в 1957 году смог стать фотокорреспондентом газеты «Правда».

В 1995 году в Перпиньяне (Франция) на Международном фестивале фотожурналистики Евгению Халдею была присуждена самая почётная награда в мире искусства — титул «Рыцарь ордена искусств и литературы».

Евгений Ананьевич Халдей скончался 6 октября 1997 года, похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

В 1997 году была выпущена книга «Свидетель истории. Фотографии Евгения Халдея» американского издательства «Aperture». Также в мае 1997 года состоялась премьера 60-минутного фильма «Евгений Халдей — фотограф эпохи Сталина».

В 2004 году издательством «Editions Du Chene — Hachette Livre» (Франция) была выпущена книга Марка Гроссе «Халдей. Фоторепортёр Советского Союза» (Khaldei. Un Photoreporter en Union Soviétique).

В 2014 году та самая «Лейка» была продана на аукционе «Bonhams» за 200 тыс. долларов.

Работы

Фотография «Знамя Победы над рейхстагом» 

На знаменитом фото «Знамя Победы над рейхстагом» запечатлены совсем не Берест, Егоров и Кантария.

Снимок был сделан по заданию Фотохроники ТАСС фотохудожником Евгением Халдеем 2 мая 1945 года, когда бои уже утихли и рейхстаг уже был взят. Перед этим он сделал несколько фотографий победных знамён над освобождёнными советскими городами: Новороссийском, Керчью, Севастополем.

Знамя с серпом и молотом, запечатлённое на фотографии, Халдей привёз с собой. По воспоминаниям Халдея, он попросил портного Израиля Кишицера сшить три флага из красных скатертей. Прибыв в Берлин, Халдей сделал снимки с каждым из трёх флагов.

Первый флаг был установлен вдали от рейхстага, на крыше штаба 8-й гвардейской армии, возле скульптуры орла, восседавшего на земном шаре. Халдей забрался туда с тремя бойцами и сделал несколько фотографий.

Второй флаг был установлен над Бранденбургскими воротами. По воспоминаниям Халдея, утром 2 мая 1945 года лейтенант Кузьма Дудеев, сержант Иван Андреев и он забрались на Бранденбургские ворота, укрепили флаг и сделали снимок. На обратном пути Халдею пришлось прыгнуть с большой высоты, и он отшиб ноги.

Когда Халдей добрался до рейхстага, из которого выбили гитлеровцев, флагов там уже было установлено множество. Наткнувшись на нескольких бойцов, он достал свой флаг и попросил их помочь забраться на крышу. Найдя удобную точку для съёмки, он отснял две кассеты. Флаг привязывал киевлянин Алексей Ковалёв (ум. 1997). Ему помогали старшина разведроты 82-й гвардейской стрелковой Запорожской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии Абдулхаким Исмаилов из Дагестана (1916—2010) и минчанин Леонид Горычев.

На подлиннике одного из кадров серии фотографий стоящий внизу Абдулхаким Исмаилов, помогающий Ковалёву, имеет на каждой руке по наручным часам, что могло вызвать подозрения в мародёрстве, и хотя нельзя точно утверждать, что это именно часы, а не например, полевой компас, фактом остаётся то, что снимок перед его публикацией был отретуширован.

Другие знаменитые работы 

2 мая 1945 года Халдей сделал фотографию Марии Тимофеевны Шальневой (Ненаховой), родом из Воронежа, которая, будучи ефрейтором 87-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона, регулировала движение военной техники недалеко от рейхстага в Берлине. Эта фотография была опубликована во многих газетах мира.

Вопросы авторских прав 
Поскольку Халдей работал в Фотохронике ТАСС с 25 октября 1936 года по 7 октября 1948 года, сделанные им в качестве её фотокорреспондента фотографии соответствующего периода перешли в своей основе в общественное достояние в России не позднее 1 января 2019 года, поскольку изначальные авторские права согласно действовавшему в то время законодательству принадлежали ТАСС, чьи авторские права, как юридического лица, истекают не позднее 70 лет после опубликования произведения (или создания, если оно не было своевременно опубликовано). В частности такая особенность российского законодательства была подтверждена в 2015 году в судебном споре наследницы фотографа, его дочери Анны Халдей против издательства «Вече» об использовании фотографии Флаг Победы над Рейхстагом в книге Арсена Бениковича Мартиросяна «За порогом Победы», где ИТАР-ТАСС было привлечено в качестве третьего лица.

Памятные почтовые марки 
 2017 год, Донецкая Народная Республика, выпущена юбилейная почтовая марка и почтовый конверт.

Персональные фотовыставки 
 «Yevgeny Khaldei — Der bedeutende Augenblick». Eine Retrospektive: Martin-Gropius-Bau, Берлин 2008.
 Персональная выставка Евгения Ананьевича Халдея — 1982 год, выставочный зал Союза художников г. Волгограда.
 Персональная выставка Евгения Ананьевича Халдея — весна 1978 года, Севастопольский художественный музей в г. Севастополе. Вступительное слово на открытии — Константин Симонов.
 Евгений Халдей. Знамя Победы. Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО. Санкт-Петербург, 2015.

Библиография 
 Ernst Volland. Heinz Krimmer. «Von Moskau nach Berlin: Bilder des Fotografen Jewgeni Chaldej». Berlin: Nicolaische Verlagsbuchhandlung. 1994 ISBN 3-87584-522-6.
 Alexander Nakhimovsky; Alice Nakhimovsky. «Witness to History : The Photographs of Yevgeny Khaidei. photographs by Yevgeny Khaldei». New York: Aperture. 1997 ISBN 0-89381-738-4.
 Mark Grosset. «Khaldei: Un photoreporter en Union Soviétique». Paris: Chêne. 2004 ISBN 2-84277-548-1.
 «АЛЬБОМ ЕВГЕНИЯ ХАЛДЕЯ» ИЗ СЕРИИ «ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ» Издательство «Арт-Родник» Москва 2007.
 Yevgeny Khaldei «Das Banner des Sieges», Berlin Story Verlag 2008 ISBN 978-3-929829-91-4.
 Евгений Халдей. «От Мурманска до Берлина», Мурманское книжное издательство. 1984 г.
 
 Евгений Халдей. Знамя Победы. — СПб: издательство «СПбОО А-Я», 2015. — 95 с. — ISBN 978-5-91238-020-4.

Примечания

Ссылки 
 Работы Е. Халдея на сайте «Помни войну»
 
 
 
 
 
 
 «Флаг победы над Рейхстагом» Статья Михаила Лемхина
 От Мурманска до Берлина
 Евгений Халдей. Ранние работы и послевоенный период в Виртуальном музее РОСФОТО

Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Персоналии:Воронеж
Жертвы борьбы с космополитизмом
Военные фотографы Второй Мировой войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Похороненные на Кунцевском кладбище
Персоналии:ТАСС